Are You Afraid of the Dark? ist der Titel folgender Werke:
 Are You Afraid of the Dark?, Originaltitel von Grusel, Grauen, Gänsehaut, kanadische Fernsehserie (1990–2000)
 Are You Afraid of the Dark? (Fernsehserie, 2019), kanadische Fernsehserie (2019–2022) 
 Are You Afraid of the Dark?, Originaltitel von Der Zorn der Götter, Roman von Sidney Sheldon (2007)